Сливное — название географических объектов:

Казахстан 
 Сливное — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Сливное — озеро в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Сливное — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.